Graafschap Schwarzburg-Sondershausen
Vorstendom Schwarzburg-Sondershausen
Vrijstaat Schwarzburg-Sondershausen